Лина Кавальери (; 25 декабря 1874 — 7 февраля 1944) — итальянская оперная певица (сопрано), звезда «прекрасной эпохи».

Начало карьеры 
Наталина Кавальери родилась 25 декабря 1874 года в Онано, Витербо, в небогатой семье. Из-за того, что родилась в праздник Рождества (Natale), при крещении получила имя Наталина (Natalina). В детстве переехала с родителями в Рим, в квартал Трастевере. Два брата и две сестры Кавальери работали с детства; Лина работала упаковщицей газет в типографии, помощницей у портнихи, продавала на улицах цветы. С 1887 г. начала понемногу выступать с исполнением песенок на улицах и в маленьких кафе в Риме. С 1888 г. начала принимать участие в конкурсах красоты.

В апреле 1894 г. впервые выступила на сцене, в маленьком театре около Пьяцца Навона, в Риме.

В 1895 г. выступала в программах Цирка-Варьете в Риме, в кабаре «Эльдорадо» в Неаполе, — с программой народных (преимущественно неаполитанских) песен.

В 1896 г. выступала в Неаполе в известном «Салоне Маргерита» и в Париже, в кабаре Фоли-Бержер, танцевала и исполняла итальянские песни под аккомпанемент оркестра, состоящего из женщин, играющих на гитарах и мандолинах. Лина Кавальери пела в основном на французском языке, «соединяя итальянскую простоту с французским шиком». Как танцовщица уступала другим актрисам, но критики отмечали «детскую простоту» её танцев. Пела в кафешантанах, мюзик-холлах, увеселительных садах, кабаре и других подобных заведениях по всей Европе.

Лина Кавальери входила в круг французских танцовщиц и певиц, более известных как куртизанки «Прекрасной эпохи», Belle Epoque: Клео де Мерод, Каролина Отеро, Лиана де Пужи, Эмильена д’Алансон. Современники отмечали, что вокальные данные Кавальери были скромными. Успех принесла ей исключительная красота; известная больше ею, нежели музыкальным дарованием, Кавальери стала одной из самых фотографируемых звёзд своего времени. Кавальери именовали «самой красивой женщиной мира»; для достижения тонкого силуэта она следовала традиции тугого шнурования, которая предписывала женщинам использовать корсеты, чтобы создать фигуру «песочные часы». Л. Кавальери широко снималась для рекламы, став самой популярной фотомоделью своего времени. Сотрудничала с фотографом , снимавшим также других популярных певиц и танцовщиц. Прежде всего, имели огромный коммерческий успех карточки (открытки) с её изображением: так, один из петербургских продавцов в начале 1900-х гг. утверждал, что продал около миллиона открыток с изображением Кавальери.

Санкт-Петербург 
В 1897 году Л. Кавальери получила первый контракт в России. Весной 1897 г. она выступала в Петербурге, в театре и ресторане «Крестовский сад» (наб. Средней Невки, № 2, собственность купца Хабибуллы Ялышева).

С 1897 года состояла в связи с князем Александром Владимировичем Барятинским(1870—1910), выпускником Пажеского корпуса, офицером Нижегородского драгунского полка, адъютантом герцога Евгения Лейхтенбергского. Князь А. В. Барятинский принадлежал к одному из богатейших родов Российской империи. Он был сыном генерала В. А. Барятинского, стоявшего очень близко к императорскому двору, и братом писателя В. В. Барятинского

С 1897—1903 гг. жила на два города, в Париже и в Петербурге. По настоянию А. В. Барятинского, поддерживавшего её, Кавальери в 1898—1901 гг. училась пению бельканто у петербургских педагогов, в том числе у жившей в Петербурге с 1888 г. певицы .

В 1898 г. выступала в Петербурге и в Москве, подписав контракты с петербургским импресарио Георгием Александровым на выступления в каменном театре увеселительного сада «Аквариум» на Каменноостровском проспекте и с московским импресарио Шарлем Омон на выступления в саду «Аквариум».

Летом 1901 года впервые дебютировала на оперной сцене в роли Виолетты в опере Дж. Верди «Травиата», в Санкт-Петербурге, в театре «Аквариум», заслужив похвалы Л. В. Собинова. Кавальери выступала в составе французской оперной труппы, собранной импресарио Раулем Гюнсбург; в этот же сезон с этой же труппой она выступила в роли Мими в «Богеме» Пуччини, и в роли Маргариты в «Фаусте» Гуно.

В 1901 г. Александр Барятинский заказал в Париже, у итальянского живописца Дж. Больдини портрет Лины Кавальери и просил у императора Николая Второго дать ему разрешение на женитьбу на ней. Причиной высочайшего отказа стали, прежде всего, законы того времени: офицер в случае женитьбы на «кафешантанной певице, имеющей незаконнорождённого семилетнего сына» был бы вынужден подать в отставку; кроме того, А. В. Барятинский принадлежал к одной из знатнейших русских фамилий и не мог дискредитировать семью подобным браком. Получив высочайший отказ, в 1901 г. князь А. В. Барятинский женился на светлейшей княгине Екатерине Александровне Юрьевской (1878—1959), внебрачной и узаконенной дочери императора Александра Второго.

Лина Кавальери прославилась также своей коллекцией драгоценностей огромной стоимости. Многомиллионное состояние князя Барятинского позволяло ему делать Кавальери ценные подарки: по заказам Барятинского петербургские ювелиры К. А. Ф. Ган и Карл Иванович Бок изготовили «парюр из изумрудов, стоимостью 150 тысяч рублей… и рубиновый гарнитур стоимостью 60 тысяч рублей», преподнесённый Кавальери князем 26 августа 1898 г. на её бенефисе в театре «Аквариум». Три нитки редкого жемчуга, заказанные Барятинским у Карла Фаберже, оценивались в 180 тысяч рублей. «Петербургская газета» от 6 дек. 1899 г. отмечает, что на открытии ресторана «Медведь» «на итальянской красавице было надето бриллиантов, по самой скромной оценке, тысяч на двести». 28 апреля 1906 года харьковская газета «Последние новости» отмечает, что на выступлении Кавальери в Харьковском театре в опере «Травиата» «Виолетта была увита драгоценностями на сумму свыше трех миллионов рублей».

Оперная сцена 
Кавальери пела в театре Сан-Карло в Неаполе, в Гранд-Опера в Париже, в театре Ковент-Гарден в Лондоне с 1906 г, а также в театрах Монако, Лиссабона, Неаполя, Равенны, Палермо, Флоренции, Варшавы, Москвы, Харькова, Петербурга и в других городах. В сценический репертуар певицы входили, кроме « Травиаты», « Фауста». « Богемы», роль Сантуццы в опере «Сельская честь» П. Масканьи, роли Таис, Манон и Федоры в одноименных операх Ж. Массне, Флория Тоска в опере «Тоска» Пуччини, Стефания в опере Массне «Сибирь», Недда в «Паяцах» Леонкавалло и другие. Вслед за Хариклеей Даркле Кавальери стала одной из первых звёздных исполнительниц оперы Пуччини «Тоска».На протяжении своей карьеры Кавальери пела с другими великими оперными певцами, такими как итальянский баритон Титта Руффо и баритон Маттиа Баттистини, в период 1892—1916 гг. певший в России на протяжении всех 23 сезонов. Наиболее известны его совместные выступления в партии Скарпиа с Кавальери в партии Ф. Тоски в опере «Тоска» Пуччини.

В 1904 году Кавальери пела в Опере Монте-Карло.

В 1905 году в театре Сары Бернар в Париже Кавальери выступала вместе с Энрико Карузо в опере Умберто Джордано «Федора».

В марте 1906 г. исполнила партию Таис на премьере оперы Ж. Массне «Таис» в Мариинском театре., выступала в Оперном Театре Зимина в Москве.

В конце 1906 г. вместе с Э. Карузо Кавальери отправилась в Нью-Йорк, дебютировав со своим исполнением в Метрополитен-опера 5 декабря 1906 года.

Нью-Йорк 
В 1907—1908 гг. Кавальери пела в Метрополитен-опера в течение двух сезонов; в 1907 году выступала с Карузо в «Манон Леско» Пуччини.

Живя в США, Кавальери очень много позировала фотографам — для почтовых карточек, для журналов и рекламы всевозможных товаров, от парфюмерии, кондитерских и табачных изделий, одежды до граммофонов. Рекламная деятельность приносила ей немалый доход.

В 1908 г. впервые вышла замуж за Роберта Уинтропа Чанлера (1872—1930) (Robert Whintrop Chandler), члена известной нью-йоркской семьи Астор. Их брак продлился восемь дней, хотя официальный развод состоялся в 1912 году. По слухам, неосторожно подписанный Чанлером с певицей брачный контракт предполагал переход в её собственность значительной части всей недвижимости, принадлежащей семье Астор; брак Чанлера с Кавальери распался через неделю после заключения; в это же время администрация Метрополитен-опера расторгла свой контракт с Кавальери.

В сезоне 1909—1910 годов она пела с Компанией Манхэттен Опера Оскара Хаммерстайна.

В сезоне 1910—1911 пела в Оперном Театре Зимина в Москве.

9 июня 1911 года пела заглавную партию на премьере оперы «Сибирь» У. Джордано в Гранд-Опера в Париж; вместе с ней в спектакле пел тенор Люсьен Мураторе.

В 1913 году вышла замуж во второй раз, за французского тенора Люсьена Мураторе (1878—1954). В 1914 г. родилась их дочь Елена, и Кавальери в сорок лет закончила свою сценическую карьеру певицы.

После ухода со сцены Кавальери открыла косметический салон. В 1914 году она пишет колонку советов по макияжу для женщины в журнале «Фемина» и публикует книгу «Мои секреты красоты».

В 1914 г. Кавальери начала сниматься в кино. Впервые она снялась в 1914 году, в главной роли в кино-версии оперы «Манон Леско», которую продюсировал её муж. В 1915 году она вернулась в Италию, но вследствие того, что страна приняла участие в Первой мировой войне, Кавальери вновь отправилась в Соединенные Штаты, где она снялась ещё в нескольких немых фильмах. Последние три из её фильмов были сняты режиссёром Эдвардом Хосе.

В 1927 г. Л. Кавальери развелась с Люсьеном Мураторе и вышла замуж за автогонщика Джузеппе Кампари (1892—1933).

Последние годы жизни 
Овдовев в 1933 году, Кавальери осталась жить в Италии, во Флоренции. В 1936 году выпустила книгу воспоминаний о своей жизни.

Когда началась Вторая мировая война, она работала в качестве волонтера — медсестры. Кавальери погибла во время бомбежки в феврале 1944 года, находясь в своем доме в окрестностях Флоренции.

Фильмы с участием Лины Кавальери 

 1914 — Manon Lescaut / Манон Леско
 1915 Sposa nella morte! / Невеста смерти
 1916 La rosa di Granata / Роза Гранады
 1917 The Eternal Temptress / Вечная соблазнительница
 1918 Love’s Conquest / Завоевание любви
 1918 A Woman of Impulse / Порывистая женщина
 1919 The Two Brides / Две невесты

Также:
 
 В 1920 году вышел фильм «Romance», снятый по пьесе Эдварда Шелдона, посвящённый биографии Л. Кавальери, с актрисой Дорис Кин в главной роли.
 В 1930 г. был выпущен ремейк фильма «Romance» с Гретой Гарбо в роли Риты Каваллини (Лины Кавальери).
 В 1955 году Джина Лоллобриджида снялась в роли Кавальери в фильме «Самая красивая женщина в мире/ Красивая, но опасная».
 В 2004 году вышел документальный фильм Джованны Гальярдо о Лине Кавальери — «Bellissime».

Лина Кавальери была моделью для многих портретов, её рисовали и писали Джованни Болдини, Чезаре Таллони, В. М. Коркос, Ф. П. Микетти и многие другие художники; в России — Л. С. Бакст, Валентин Серов, Константин Коровин, Александр Головин и Василий Суриков.

В 20-м веке фотографии Лины Кавальери стали одной из основных тем, развитых в творчестве итальянского художника и дизайнера Пьеро Форназетти

Дискография 
В 1910 году для «Columbia» она записала арии из опер: «Фауст», «Кармен», «Мефистофель», «Богема», «Манон Леско» и «Тоска», а также песни: «Maria, Marì! (Ah! Marì! Ah! Marì!)».
В 1917 году для «Pathé» была записана «Le rêve passé» совместно с Люсьеном Мураторе.

Интересные факты 
В 1955 году итальянская актриса Джина Лоллобриджида сыграла Лину Кавальери в фильме «Самая красивая женщина в мире», получив за эту роль приз «Давид ди Донателло» лучшей актрисе.

Фотогалерея 
Фото Лины Кавальери (более 250 штук)

Библиография 
 My Secrets of Beauty by Mme. Lina Cavalieri, the Most Famous Living Beauty (1914)
 Lina Cavalieri, Le mie verità, redatte da Paolo D’Arvanni, Roma, Soc. An. Poligr. Italiana, 1936 (Книга воспоминаний Лины Кавальери «Правда обо мне»)

Книги о Лине Кавальери 
 Vincenzo De Angelis, Lina Cavalieri e Gabriele D’Annunzio, Roma, Fratelli Palombi, 1955 («Лина Кавальери и Габриэле д’Аннунцио»)
 Книга «Lina Cavalieri: the life of opera’s greatest beauty, 1874—1944» — Paul Fryer, Olga Usova; McFarland, 2004. ISBN 0-7864-1685-8, ISBN 978-0-7864-1685-1
 Vittorio Marinelli, L’avventura cinematografica di Lina Cavalieri, S.l., s.n., 1986 («Приключенческие фильмы Лины Кавальери»)
 Franco Di Tizio, Lina Cavalieri, la donna più bella del mondo, la vita 1875—1944, prefazione di Dacia Maraini, Chieti, Ianieri, 2004 («Лина Кавальери, самая красивая женщина в мире»)

Упоминания в произведениях 

 Лина Кавальери дважды упоминается в рассказе Аркадия Аверченко «Замечательный человек».
В книге Владимира Жаботинского "Пятеро".

Примечания

Ссылки 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a-zHkfe3Scg#!

Сопрано
Погибшие при бомбёжках в тылу во время Второй мировой войны